Resultats del Gran Premi de Sud-àfrica de Fórmula 1 de la temporada 1993, disputat al circuit de Kyalami el 14 de març del 1993.

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 15. 696 

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 19. 492 (a la volta 40)

Referències 
 

Sud-àfrica
1993